La chapelle Saint-Claude est un édifice religieux catholique de style roman situé à Brain dans le département de la Côte-d'Or, en France.

Localisation 
La chapelle est située Petite rue, au centre du chef-lieu.

Histoire 
La chapelle édifiée au  a fait l'objet de restauration en 1937.

Elle est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 9 février 1939.

Architecture 

La chapelle se compose de deux parties : la première présente une charpente de bois en berceau soutenue par des poutres moulurées et engueulées. La seconde, voûtée, forme le chœur. La toiture est couverte de laves et au milieu de l'édifice se dresse un clocheton-arcade toujours muni de sa cloche.

Au-dessus de la porte, une Vierge allaitant autrefois polychrome est datée du .

Mobilier, ornementation 
L'intérieur est décoré de peintures murales datées du  : niche de statue en trompe-l'œil, cadre d'un autel disparu, draperies et faux appareil autour des baies. Outre une piscine, on relève une importante statuaire  du :
 Saint évêque,  
 Vierge à l'Enfant, 
 Sainte Catherine, 
 Saint Claude 
 une Trinité.

Valorisation du patrimoine  
La chapelle qui fait l'objet d'importants travaux de rénovation accueille des spectacles locaux.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques du Châtillonnais
 Liste des chapelles de la Côte-d'Or

Liens externes 

Brain Saint-Claude
Brain Saint-Claude
Église romane dans la Côte-d'Or
Monument historique dans la Côte-d'Or
Monument historique classé en 1939